Le nom Alan Hunter peut faire référence à :

 Alan Hunter (athlétisme) (1913-2002), athlète britannique spécialiste du 400 mètres haies
 Alan Hunter (écrivain) (1922–2005), écrivain britannique, auteur de roman policier
 Alan Hunter (football) (1964-), joueur de football australien

Voir aussi